Bessey peut désigner :

Toponymie 

Différentes communes françaises : 
 Bessey, dans la Loire
 Bessey-lès-Cîteaux, en Côte-d'Or 
 Bessey-en-Chaume,  en Côte-d'Or 
 Bessey-la-Cour, en Côte-d'Or
un ruisseau :
 Le Chiron ou ruisseau du Bessey, en Côte-d'Or (France)

Patronyme 

 Charles Edwin Bessey (1845-1915), botaniste américain
 Rodolphe Bessey (né en 1977), artiste plasticien français
 Georges Bessey de Boissy (1875-1963), général de brigade français

Voir aussi 
 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme